BSE peut faire référence à :
 Brigade de surveillance extérieure, une brigade des douanes françaises ;
  ;
 Bovine spongiform encephalopathy (en français, maladie de la vache folle) ;
 bienheureuse, le féminin de bienheureux, une personne béatifiée par l'église catholique.